Scanio ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Pecoraro Scanio (* 1959), italienischer Politiker
 Joseph Scanio, US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer 
 Marco Pecoraro Scanio (* 1962), italienischer Fußballspieler und Politiker